Актуалізація ( — діяльний, діяльнісний, фактичний) — переведення в дію, стан активності того, що існувало лише потенційно чи латентно.

 Актуалізація (мовознавство) — реалізація потенційних властивостей елементів мови в мовленні, використання їх відповідно до мети висловлення і вимог певної мовленнєвої ситуації.

 Актуалізація (інформатика) — оновлення інформації згідно з найновітнішими даними.

 Актуалізація (психологія) — видобування з пам'яті засвоєного матеріалу (образів, рухів, думок, висловлювань тощо) з метою використання його при упізнаванні, пригадуванні, спомині чи безпосередньому відтворенні. Поняття актуалізація трактується неоднозначно у зв'язку зі специфікою перекладу: трактування актуалізації як процесу відтворення (знань, переживань, дій тощо) пов'язане з використанням одного з варіантів перекладу з латинської (actualis) — «діяльнісний»; актуалізація як реалізація (схильностей, здібностей, задатків тощо) ґрунтується на варіанті перекладу «справжній».

 Актуалізація (педагогіка) — видобування з різних видів пам'яті раніше засвоєних знань, умінь або навичок з метою їх подальшого використання при засвоєнні нового матеріалу.

Див. також 
 Патч

Примітки

Посилання 
 Актуалізація // Шапар В. Б. Сучасний тлумачний психологічний словник . — X.: Прапор, 2007. — 640 с. — С. 13. — ISBN 966-7880-85-0.